Reaktion har flere betydninger:

 Kemisk reaktion
 Reaktion (organisation)